Crespi d'Adda, een plaats in de Italiaanse gemeente Capriate San Gervasio, provincie Bergamo
 Alvaro Crespi, een voormalig Italiaans wielrenner
 Giuseppe Crespi, een Italiaans kunstschilder
 Marco Crespi, een professioneel golfer uit Italië